

Берлінгтон (Канада)

Берлінгтон — місто, штат Колорадо
 Берлінгтон — місто, штат Коннектикут
 Берлінгтон — місто, штат Індіана
 Берлінгтон — місто, штат Айова
 Берлінгтон — місто, штат Канзас
 Берлінгтон — місто, штат Мен
 Берлінгтон — місто, штат Массачусетс
 Берлінгтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Берлінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Берлінгтон — місто, штат Північна Кароліна
 Берлінгтон — місто, штат Північна Дакота
 Берлінгтон — місто, штат Оклахома
 Берлінгтон — місто, штат Пенсільванія
 Берлінгтон — місто, штат Вермонт
 Берлінгтон — місто, штат Вашингтон
 Берлінгтон — місто, штат Вісконсин
 Берлінгтон — місто, штат Вісконсин
 Берлінгтон — місто, штат Вайомінг
 Берлінгтон — селище, штат Іллінойс
 Берлінгтон — селище, штат Мічиган
 Берлінгтон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Берлінгтон Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Берлінгтон — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Берлінгтон — переписна місцевість, штат Огайо
 Берлінгтон — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія